Saluzzo steht für:

 Saluzzo, Stadt in der italienischen Region Piemont

Saluzzo ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Diodata Saluzzo Roero († 1840), italienischer Dichter 
 Ferdinando Maria Saluzzo (1744–1816), italienischer Kardinal, Apostolischer Nuntius und Titularerzbischof
 Georg von Saluzzo (vor 1414–1461), Bischof von Aosta und Lausanne

Siehe auch:
 Markgrafschaft Saluzzo